

Musique
 Phantoms, groupe américain de dance ;
 Phantoms,  premier album studio de Sear Bliss sorti en août 1996 sous le label Mascot Records.

Cinéma 

 Phantoms, film muet américain de Colin Campbell sorti en 1913 ;
 Phantoms, film américain de Joe Chappelle sorti en 1998.

Sport

Plusieurs franchises de sports américains portent ce nom :

Roller in line hockey

 Phantoms de Pittsburgh, ancienne franchise de roller in line hockey fondée en 1994 et disparue la même année, elle était basée à Pittsburgh en Pennsylvanie aux États-Unis .

Football américain

 Phantoms de Toronto, ancienne franchise canadienne de football américain en salle évoluant en Arena Football League entre 1997 et 2002.

Hockey sur glace

 Phantoms de Philadelphie, franchise professionnelle de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey. Ils font partie de la division Est dans le groupe de l'Est ;
 Peterborough Phantoms, club de hockey sur glace de Peterborough en Angleterre. Il évolue dans le Championnat du Royaume-Uni de hockey sur glace D2 ;
 Phantoms de l'Adirondack, ancienne franchise de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey basée à Glens Falls dans l'État de New York aux États-Unis qui évoluait dans la Ligue américaine de hockey entre 2009 et 2014 ;
 Phantoms de Lehigh Valley, franchise créée en 2014 à la suite du déménagement des Phantoms de l'Adirondack de Glens Falls à Allentown ;
 Phantoms de Youngstown, franchise amatrice de hockey sur glace créée en 2003 et située à Youngstown dans l'état de l'Ohio aux États-Unis. Elle est dans la division est de USHL ;
 Phantoms Deurne, est un club de hockey sur glace fondé en 1972 à de Deurne en Belgique. Il évolue dans le Championnat de Belgique de hockey sur glace, l'élite belge.

Football 
 Phantoms de Pittsburgh, club professionnel de football évoluant en National Professional Soccer League en 1967.

Autres